Heavy Metal Thunder – album dei Saxon del 2002
Heavy Metal Thunder – album dei Sex Machineguns del 2005